

Patronyme 

 Gueïdar Djemal (1947-2016), un militant politique islamiste russe ;
 Orhan Djemal (1966-2018), un journaliste de guerre et une personnalité publique russe.

Prénom

Djemal

Djemâl

Djémal